Il giogo – film del 1916 diretto da Adelardo Fernández Arias
Il giogo – film del 1919 diretto da Gaston Ravel
Il giogo (While Justice Waits) – film del 1922 diretto da Bernard J. Durning